Это список персонажей, появлявшихся во Вселенной Marvel, который включает большинство вымышленных персонажей, созданных Marvel Comics и принадлежащих ей. Залицензированные или принадлежащие создателям персонажи (Солдат Джо, Годзилла, Гру Странник, Робокоп, Звёздный путь, Звёздные войны, Трансформеры и т. п.) не включены. Штампы Marvel: Epic Comics, Marvel UK, Marvel Knights, Marvel 2099, Razorline и Ultraverse являются торговыми марками Marvel Publications и, следовательно, включены.

А 

 Абнер Дженкинс
 Абигейл Бранд
 А-Бомба
 Аббис
 Абраксас
 Абрахам Ван Хельсинг
 Абрахам Уистлер
 Авраам Корнелиус
 Аврора
 Агамотто
 Абдул Альхазред
 Агент 13
 Агент Веном
 Агент Икс
 Адам Уорлок
 Адская Кошка
 Азазель
 Алая Ведьма
 Алекс Уайлдер
 Алисия Мастерс
 Алистер Смайт
 Арсенал
 Алмазная Змея
 Алхимик
 Альбинос
 Альтрон
 Альфа
 Алый паук
 Амадеус Чо
 Аматсу-Микабоши
 Аманда Сефтон
 Американский Орел
 Анаконда
 Ангел Сальвадор
 Ангельская Пыль
 Андромеда
 Анжела
 Анжело Фортунато
 Анна Кравинова
 Аннархист
 Аннекс
 Аннигилус
 Анол
 Анти-Веном
 Аня Коразон
 Апокалипсис
 Айсберг
 Аполлон
 Арахна
 Арес
 Аркон
 Арним Зола
 Арон
 Аркада
 Арклайт
 Артемида
 Архангел
 Асмодей
 Акхенатен
 Атлеза
 Аттума
 Аннархист
 Афина
 Александр Лукин
 Аякс

Б 

 Бабочка
 Баки
 Банши
 Барон Земо
 Барон Мордо
 Барракуда
 Бастион
 Батрок Прыгун
 Башня
 Безмолвные
 Белая Тигрица
 Белый Тигр
 Бен Рейли
 Бесконечность
 Бен Урих
 Бенджамин Паркер
 Белла Донна
 Белый Кролик
 Берит
 Бесконечность
 Бета Рэй Билл
 Бетти Брант
 Бетти Росс
 Би-зверь
 Бишоп
 Билл Фостер
 Бихирион
 Бланк
 Бластаар
 Блинк
 Блоха
 Блэйд
 Блейк Тауэр
 Блэкаут
 Блэкхарт
 Бор
 Бриноки
 Бродяга
 Броненосец
 Броня
 Буревестник
 Буран
 Бумеранг
 Бушвокер

В 

 Валентина Аллегра де Фонтейн
 Валери Купер
 Валькирия
 Варпатч
 Василиск
 Великан
 Веном
 Вектор
 Вендиго
 Венера
 Вервольф
 Вертиго
 Ветряная Танцовщица
 Вечность
 Визг
 Вижен
 Виккан
 Виктор Манча
 Виктория Хэнд
 Вихрь
 Владыка ада (Анти-Всевышний)
 Воитель
 Война
 Ваниломен
 Волкана
 Волчица
 Вонг
 Вольфганг фон Штрукер
 Всевышний
 Высота
 Вулкан
 Вундеркинд
 Верховный Нова

Г 

 Гадюка
 Галактус
 Гамбит
 Гамора
 Ганнибал Кинг
 Гарокк
 Гарольд Мичам
 Гарри Озборн
 Гаррисон Кейн
 Гвенпул
 Гвен Стейси
 Геллион (Джулиан Келлер)
 Генри Питер Гайрич
 Геркулес
 Гермес
 Горголла
 Гертруда Йоркс
 Галакта
 Гидромен
 Гильотина
 Гиперион
 Гладиатор
 Гленн Тэлбот
 Глория Грант
 Говард Старк
 Голиаф
 Горгон
 Гравитон
 Грессиль
 Гризли
 Громовержец Росс
 Грут
 Гум

Д 

 Д’кен
 Дакен
 Даниелла Мунстар
 Дарвин
 Дебра Уитман
 Девушка-белка
 Девушка-паук
 Демон скорости
 Девушка-Тор
 Дейзи Джонсон
 Демогоблин
 Детлок
 Джей Джона Джеймсон
 Джаггернаут
 Додз
 Джаспер Ситуэлл
 Джастин Хаммер
 Джек-фонарь
 Джейми Брэддок
 Джейн Фостер
 Джессика Джонс
 Джессика Дрю
 Джерин Хогарт
 Джигсо
 Джим Джасперс
 Джин Грей
 Джой Мичам
 Джон Джеймсон
 Джонс Харроу
 Джубили
 Джулия Карпентер
 Диабло
 Дикое Дитя
 Динамит
 Динамо
 Дионис
 Дмитрий Бухарин
 Док Самсон
 Доктор Бонг
 Доктор Вуду
 Доктор Дум
 Доктор Осьминог
 Доктор Стрэндж
 Домино
 Дональд Пирс
 Доппельгангер
 Дормамму
 Доступ
 Дракс Разрушитель
 Дракула
 Друиг (the eternals)
 Дум-Дум Дуган
 Дуп
 Дьякон Фрост
 Дэбри
 Дэдпул
 Дэйн Витман

Е 
 Епископ

Ё 
 Ётуны
 Ёрмунганд

Ж 

 Жаба
 Железная дева
 Железный кулак
 Железный парень
 Железный патриот
 Железный Торговец
 Железный Человек
 Женщина-Халк
 Женщина-паук
 Женщина-паук / Паук-Гвен (Гвен Стейси)
 Жестянщик
 Жёлтый Жакет
 Жёлтый Коготь
 Живая Молния
 Живой Мозг
 Живой Монолит
 Живой Трибунал
 Жук

З 

 Забу
 Забвение
 Занос
 Заратос
 Заррко, Человек Будущего
 Зартра
 Зверь
 Звёздный Лорд
 Звёздный ястреб
 Здоровяк
 Зевс
 Зеладэна
 Зелёный гоблин
 Зззакс
 Зом
 Зомби
 Злыдень

И 

 Иезекиль
 Изобретатель
 Икар
 Икарис
 Икс-23
 Иксодус
 Иммортус
 Искра
 Исход
 Исчезающий

Й 
 Йети
 Йонду
 Йо-Йо Родригес

К 

 Кайера
 Капитан Америка
 Ка-Зар
 Кейбл
 Каин
 Калибан
 Калипсо
 Каллисто
 Канг Завоеватель
 Кандра
 Канонир
 Капитан Атлас
 Капитан Британия
 Капитан Вселенная
 Капитан Марвел
 Каратель
 Карлтон Дрейк
 Кронос
 Карен Пейдж
 Карнаж
 Карнак
 Каролина Дин
 Кассандра Нова
 Квазар
 Квентин Квайр
 Кибер
 Кид Кольт
 Кингпин
 Кинжал
 Клара Праст
 Клетус Кэседи
 Клеа
 Кло
 Клэр Темпл
 Колибри
 Коллективный человек
 Коллекционер
 Коллин Винг
 Колосс
 Конан
 Корат Преследователь
 Корвус Глэйв
 Корг
 Король Теней
 Корсар
 Космический халк
 Космо
 Кошмар
 Красавчик Дэн
 Красное Динамо
 Красный Омега
 Красный Страж
 Красный Череп
 Красный Халк
 Красный Эрик
 Крестоносец
 Крик
 Кристалл
 Кровавый Барон
 Кровные Братья
 Кроссбоунс
 Крушитель
 Крэйвен-охотник
 Ксавин
 Ксорн
 Кувалда
 Кузнец

Л 

 Лавина
 Легион
 Леди Меченая
 Леди Пудра
 Леди Смертельный Удар
 Леди Смерть
 Леший
 Лей Кунг
 Ли Мэйсон
 Лидер
 Лиз Аллан
 Лиландра Нерамани
 Локджо
 Локи
 Лорелея
 Лунный Дракон
 Лунный Камень
 Лунный Рыцарь
 Львиное Сердце
 Лэнс Хантер
 Лэш
 Лэшер
 Люк Кейдж
 Лорелей

М 

 Магика
 Магма
 Магнето
 Мадам Маска
 Мадам Паутина
 Мадлен Прайор
 Мария Хилл
 Майлз Моралес
 Максимус
 Мандарин
 Мантис
 Мак X
 Малекит Проклятый
 Маргали Сзардос
 Марико Яшида
 Маска
 Медуза
 Мелинда Мэй
 Мендель Штромм
 Мерзость
 Мерцание
 Мефисто
 Меченый
 Миек
 Микроб
 Микрочип
 Мимик
 Мираж
 Мисс Америка
 Мисс Марвел
 Мистерио
 Мистер Бессмертный
 Мистер Биг
 Мистер Страх
 Мистер Негатив
 Мистер Умник
 Мистер Хайд
 Мистер Фантастик
 Мисти Найт
 Мистик
 Множитель
 Моджо
 М.О.Д.О.К.
 Мойра Мактаггерт
 Молли Хейз
 Морж
 Морф
 Морбиус
 Моргана ле Фэй
 Морлан
 Мученик
 Мэри Джейн Уотсон
 Мэй Паркер
 Мэтти Франклин
 Микхаил Распутин
 Мордобой

Н 

 Небула
 Невидимая Леди
 Нептун
 Ник Фьюри
 Нико Минору
 Нимрод
 Нитро
 Нова
 Ножовка
 Ноктюрн
 Ноль
 Носорог
 Ночной Громила
 Ночной Змей
 Ночной Ястреб
 Нэмор
 Нэморита
 Нюк

О 

 Огненная звезда
 Огненный Лорд
 Один
 Одиссей
 Ожог
 Озорник
 Олд Лейс
 Оползень
 Опустошение
 Оракул
 Оран
 Орд
 Оружие Эйч
 Оса
 Осирис

П 

 Падший
 Паразит
 Паук-Карнаж
 Патриот
 Паладин
 Певчая птица
 Пегги Картер
 Пересмешница
 Перун
 Порядок
 Песочный человек
 Пикси
 Пиро
 Пит Висдом
 Пиявка
 Пеппер Поттс
 Плащ
 Повелитель кукол
 Повелитель огня
 Поглотитель
 Полярис
 Полярная звезда
 Портал
 Поток
 Потусторонний
 Призрачная кошка
 Призрачный гонщик
 Призрак
 Примат
 Примус
 Принцесса
 Проволочник
 Провост
 Продиджи
 Проксима Миднайт
 Пропасть
 Протей
 Профессор Икс
 Псайлок
 Психо-человек
 Птица Смерти
 Пугало
 Пузырь
 Пума
 Пурпурный человек
 Пушечное Ядро
 Пыль
 Пятно

Р 

 Рагнарёк
 Радиоактивный человек
 Раза
 Разрушитель
 Райот
 Зандер Райс
 Расплавленный человек
 Расчленитель
 Рентген
 Реактивный гонщик
 Реактивный Енот
 Рейна
 Ржавый Коллинс
 Рик Джонс
 Риптайд
 Ричард Фиск
 Роберт Келли
 Рой
 Робби Робертсон
 Ромулус
 Ронан Обвинитель
 Ронин
 Росомаха
 Роуг
 Ртуть
 Русский
 Руби Саммерс
 Рыжая Соня
 Рэйчел Саммерс

С 

 Саблезубый
 Саламандра
 Сансет Бейн
 Санспот
 Саурон
 Святогор
 Себастьян Шоу
 Северная звезда
 Серебряный Самурай
 Серебряный Сёрфер
 Серебряный Соболь
 Сивилла
 Силуэт
 Агент Сергей
 Синее ухо
 Синее Чудо
 Синяя птица
 Сирена
 Сиф
 Скаар
 Скорн
 Скорость
 Скорпион
 Скотт Лэнг
 Смертельная
 Смертельный Сталкер
 Смерть
 Снайпер
 Снежная птица
 Сокол
 Соколиный глаз
 Солнечный огонь
 Солнышко
 Сорвиголова
 Спидбол
 Сергей Клычников)
 Спимастер
 Спираль
 Сплав
 Стальной Змей
 Старейшина
 Стегрон
 Стемпфордские кукушки
 Стервятник
 Стик
 Страж
 Супер-Скрулл
 Суртур
 Существо
 Счастливчик
 СШАгент
 Сэм Александер

Т 

 Табита Смит
 Талисман
 Танос
 Тарантула
 Тарантул
 Таскмастер
 Терракс
 Тёмный ангел
 Тёмная Звезда
 Тёрк Баррет
 Тигра
 Тигровая Акула
 Титан
 Титановый человек
 Тифозная Мэри
 Тиран
 Токсин
 Толстая кобра
 Томбстоун
 Топаз
 Тор
 Трассер
 Тревор Фицрой
 Тритон
 Тролль Пип
 Тундра
 Трог
 Т'Чака
 Тюр

У 

 Уату
 Уильям Страйкер
 Ультимо
 Умар
 Унаскайон
 Уникум
 Унус Неприкасаемый
 Уорд Мичам
 Уранец
 Урса
 Утечка мозгов
 Утренняя звезда
 Утка Говард

Ф 

 Фабиан Кортес
 Фантомекс
 Феникс
 Фил Колсон
 Фехтовальщик
 Филин
 Фил Урих
 Фин Фан Фум
 Флэш Томпсон
 Фогги Нельсон
 Франклин Ричардс
 Фрэнки Рей
 Фригга
 Фэйдж

Х 

 Хавок
 Халк
 Хамелеон
 Хебе
 Хеллстром
 Хемистро
 Хепзиба
 Хиро-Кала
 Хлыст
 Хобгоблин
 Хранительница
 Холокост
 Хром
 Хэнк Пим
 Хэппи Хоган
 Халколом
 Хо Инсен
 Хогун
 Хоуп Саммерс

Ц 

 Центуриус
 Центурия
 Церис
 Циклон
 Циклоп

Ч 

 Ч’од
 Часовой
 Чаровница
 Чародей
 Чейз Стэйн
 Человек-волк
 Человек Икс
 Человек-крот
 Человек-лёд
 Человек-лягушка
 Человек-машина
 Человек-муравей
 Человек-обезьяна
 Человек-паук
 Человек-паук 2099
 Человек-паук 2211
 Человек-пузырь
 Человек-факел
 Человек-факел (андроид)
 Чембер
 Червь
 Червонный Король
 Чернобурка
 Чешуеликая
 Чёрная вдова
 Чёрная Мэрайя
 Чёрный карлик
 Чёрная кошка
 Чёрная пантера
 Чёрное крыло
 Чёрное Чудо
 Чёрный Ворон
 Чёрный Голиаф
 Чёрный гонщик
 Чёрный Гром
 Чёрный Раазер
 Чёрный рыцарь
 Чёрный Том Кэссиди
 Чжоу Ченг
 Чудовище Франкенштейна
 Чудо-человек
 Чума
 Человек Паук 2099

Ш 

 Шадрак
 Шайба
 Шакал
 Шаман
 Шан-Чи
 Шанна
 Шанс
 Шар 8
 Шарлотта Виттер
 Шатра
 Шелуха
 Шельма
 Шейд
 Шипохвост
 Шокер
 Шок
 Шоу-Лао
 Шторм
 Шури
 Шэрон Картер
 Шёлк
 Шэрон Вентура

Щ 

 Щитомордник

Э 

 Эбони Мо
 Эбигейл
 Эбрионн
 Эверетт Росс
 Эго — живая планета
 Эдвин Джарвис
 Эдди Брок
 Электра
 Электро
 Электрон
 Эллен Брант
 Эли Бард
 Эликсир
 Эллиот Боггс
 Эльф
 Эмма Фрост
 Эон
 Эрг
 Эрик Йостен
 Эрик Кёниг
 Эрик О’Греди
 Эрик Селвиг
 Эхо

Ю 
 Юнион Джек
 Юри Ватанабэ

Я 

 Яйцеголовый
 Яндрос
 Ярость
 Ящер

3 
 3D-человек

Список команд и организаций

Список земных рас

Список инопланетных рас

Список божеств

См. также 
 Список персонажей комиксов о Человеке-пауке
 Список изданий Marvel Comics
 Список первых появлений в изданиях Marvel Comics
 Список членов Людей-Икс
 Существенное Marvel Comics
 Официальная Настольная книга Вселенной Marvel

Ссылки 
 Официальный сайт Marvel
 Большая база данных про персонажей Marvel Comics

Списки персонажей Marvel Comics